

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wolisko – osada wsi Możdżany w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Kruklanki
 Wolisko – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica

Inne 
 Wolisko – dawna wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska
 Wolisko – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Kruklanki